Ко́елга:

 Коелга — село в Еткульском районе Челябинской области.
 Коелга — река в центральной части Челябинской области, левый приток Увельки.
 Коелга — сорт белого мрамора, добываемого на Коелгинском месторождении.